Arabo o arabico significa "attinente all'Arabia".
 Arabo – miliziano armeno del XIX secolo
 Arabi – popolazione dell'Africa e dell'Asia
 Araba – nome basco della provincia spagnola di Álava
 Lingua araba
 Alfabeto arabo
 Cavallo arabo – razza equina

Pagine correlate 
 Arabi (disambigua)

Altri progetti